Verum är ett släkte av kräftdjur. Verum ingår i familjen Scalpellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havstulpaner